Les Doosan Bears (hangeul : 두산 베어스) sont une équipe professionnelle sud-coréenne de baseball, évoluant dans le championnat KBO. L'équipe est créée en même temps que la ligue en 1982 sous le nom des OB Bears. L'équipe joue ses matchs à domicile au stade Jamsil à Séoul.

Les Bears ont remporté la première édition du championnat coréen en 1982, puis trois autres titres en 1995, 2001 et dernièrement en 2015.

Bilan par saisons 

J : matchs joués, V : victoires, D : défaites, N : nuls, % : pourcentage de victoires, GB (Game Behind) : retard en matchs sur le premier du classement.

Galerie

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel du club

Club de l'Organisation coréenne de baseball
Sport à Séoul
Doosan
Filiale de Doosan
Doosan Bears